V Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Киеве в мае 1959 года по круговой  системе. В нём приняли участие 18 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение. Набравшие по 11½ очков Вячеслав Щёголев и Михаил Корхов провели в первых числах июня 1959 года дополнительный матч, по итогам которого чемпионом страны стал Вячеслав Щёголев. Второе место занял Михаил Корхов. На третьем месте Макс Шавель. 
Победитель чемпионата получил право участвовать в начинавшемся в июне 1959 года турнире претендентов в Монако. Но из-за позднего окончания дополнительного матча Щёголев в турнире претендентов принять участие не успел.

Итоговое положение

Дополнительный матч

Примечания

Литература 
 Журнал «Шашки» 1959 №1, с.5-8.

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки». 1959
 Kampioenschap van de USSR 1959. Finale.
 Kampioenschap van de USSR 1959. Barrage.

Мужчины 1959
Спортивные соревнования в Киеве
1959 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1959 году
Май 1959 года
Соревнования по шашкам на Украине